Jaatinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Martti Jaatinen (1928-2008), architecte finlandais
 (1928-2005), homme politique finlandais
 (1926-2017), sculpteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois